Název Symfonie č. 8 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 8, op. 93
 Havergal Brian: Symfonie č. 8
 Anton Bruckner: Symfonie č. 8 „Apokalyptická“, 1. Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 8 „Apokalyptická“, 2. Fassung
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 8, op. 88
 Joseph Haydn: Symfonie č. 8, Hob I:8
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 8
 Gustav Mahler: Symfonie č. 8 Es dur „Symfonie tisíců“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 8, KV 48
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 8
 Franz Schubert: Symfonie č. 8 (dříve č. 9), D 944 „Große C-Dur“
 Jean Sibelius: Symfonie č. 8
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 8, op. 65
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 8

08